Fähndrich ist der Familienname folgender Personen:

 Cyril Fähndrich (* 1999), Schweizer Skilangläufer
 Hans-Karl Fähndrich (1901–1982), Richter am Sondergericht Kattowitz, Landgerichtsdirektor
 Hartmut Fähndrich (* 1944), deutscher Übersetzer
 Jenny Fähndrich (* 1989), Schweizer Radsportlerin 
 Markus Fähndrich (* 1960), Schweizer Skilangläufer
 Nadine Fähndrich (* 1995), Schweizer Skilangläuferin

Siehe auch:
 Fähnrich (Begriffsklärung)